Омуртаг може да се отнася за:

 Кана сюбиги Омуртаг, владетел на България;
 Омуртаг, български град в Област Търговище;
 Омуртаг, община в Област Търговище.